Boxberger ist der Name

 eines deutschen Adelsgeschlechts, siehe Boxberger (Adelsgeschlecht)

sowie der Familienname folgender Personen:

 Georg Anton Boxberger (1679–1765), deutscher Apotheker
 Helmi Boxberger (* 1950), deutsche Schwimmerin
 Jacky Boxberger (1949–2001), französischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Robert Boxberger (1836–1890), deutscher Literaturforscher 
 Valentin Boxberger (1539–1596), Hofbeamter, Amtmann und Landrichter in der Grafschaft Henneberg

Siehe auch:
 Boxberg